

Аксаковська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан
 Аксаковська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область